Foundation est un nom propre, issu du nom commun anglais signifiant « fondation », qui peut désigner :

Musique

Groupe 

 The Foundations, groupe de soul britannique.

Chanson 

 , chanson de Xzibit présente sur l'album At the Speed of Life sorti le  ;

 , chanson de Kate Nash présente sur l'album Made of Bricks sorti le .

Album 

 , album des  sorti en 1996 ;

 , album de  sorti en 2005 ;
 The Foundation, album des Geto Boys sorti le  ;
 , album de Zac Brown Band sorti le  ;

 , album de  sorti en  ;
 , album de Pills sorti le  ;
 , album de Brand Nubian sorti le  ;
 , compilation de Die Krupps sorti le  ;
 , album de Doc Watson sorti le  ;
 , album de M.O.P. sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Télévision 
 Foundation, série télévisée américaine diffusée en 2021.

Informatique 
 Foundation, framework web.

Voir aussi